Mops — рід рукокрилих із родини молосових.

Види 

 Mops aloysiisabaudiae
 Mops ansorgei
 Mops atsinanana
 Mops bakarii
 Mops bemmeleni
 Mops bivittatus
 Mops brachypterus
 Mops bregullae
 Mops chapini
 Mops condylurus
 Mops congicus
 Mops demonstrator
 Mops gallagheri
 Mops jobensis
 Mops jobimena
 Mops johorensis
 Mops leucogaster
 Mops leucostigma
 Mops major
 Mops midas
 Mops mops
 Mops nanulus
 Mops niangarae
 Mops nigeriae
 Mops niveiventer
 Mops petersoni
 Mops plicatus
 Mops pumilus
 Mops pusillus
 Mops russatus
 Mops sarasinorum
 Mops solomonis
 Mops spurrelli
 Mops thersites
 Mops tomensis
 Mops trevori

Роди ссавців
Молосові